Penetracija može biti primjerice

Penetracija (vojna tehnologija) (probijanje oklopa)
Penetracija (snošaj)
Penetracija (informatika)

de:Penetration
en:Penetration
es:Penetración
mk:Пенетрација